Johann Nisle ist der Name folgender Personen:

* Johann Martin Friedrich Nisle (1780–1873), deutscher Musiker und Komponist
 Johann Wilhelm Friedrich Nisle (1768–1839), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Johannes Nisle (1735–1788), deutscher Hornist